La competició de dobles mixtos va ser una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de París de 1924. La competició es disputà entre el 13 i el 21 de juliol de 1924 a l'Estadi Olímpic Yves-du-Manoir, amb la participació de 27 parelles de quinze nacions.

Es tracta de la darrera edició d'aquesta prova, ja que fou obviada quan el tennis es va reintegrar al programa olímpic als Jocs Olímpics d'estiu de 1988.

Classificació

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Les Jeux De La VIII Olympiade Paris 1924 - Rapport Officiel  
 Quadre dobles mixts  a ITF 
 Quadre dobles mixts  a Sports-Reference 

Mixt Doble